Жабье — название населённых пунктов:

Россия 
 Жабье — деревня в Сокольском районе Нижегородской области.
 Жабье — деревня в Ельнинском районе Смоленской области.
 Жабье — до 1940 г. название села Пригородного в Краснослободском районе Мордовии.
 Жабье — до 1963 г. название деревни Осиновки в Демянском районе Новгородской области.

Украина 
 Жабье — до 1962 года название пгт Верховина Ивано-Франковской области.